Federico Fazio
Bárbara Fazio
22633 Fazio
Foge Fazio

Desambiguações de sobrenomes